Соревнования по ходьбе на 20 километров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 13 августа в британском Лондоне. Двухкилометровая трасса была проложена на улице Мэлл между Букингемским дворцом и Аркой Адмиралтейства.

Действующей чемпионкой мира в ходьбе на 20 километров являлась Лю Хун из Китая. Она не защищала свой титул, поскольку полностью пропускала 2017 год из-за учёбы в Пекинском университете спорта.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

* Лучший результат без учёта российских спортсменов, отстранённых от участия в международных соревнованиях из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Старт заходу на 20 километров у женщин был дан 13 августа в 12:20 по местному времени. На дистанцию отправились 60 спортсменок из 34 стран.
После спокойного начала скорость лидеров стала постепенно расти, с каждым километром сужая круг претендентов на медали. На отметке 12 километров заход возглавляли шесть спортсменок, а за два километра до финиша в отрыв ушли три девушки: китаянки Ян Цзяюй и Люй Сючжи, а также Мария Гонсалес из Мексики. Они и разыграли медали на заключительной прямой, где Ян Цзяюй сохранила небольшое преимущество над Гонсалес и стала чемпионкой мира. Наиболее драматично заход завершился для Люй Сючжи: за 100 метров до финиша она получила третье предупреждение за нарушение техники ходьбы, что означало дисквалификацию. Китаянка продолжила борьбу, но главный судья соревнований остановил её за 20 метров до финиша и не позволил закончить дистанцию. Таким образом, бронзовая медаль досталась Антонелле Пальмизано из Италии.

Совместными усилиями участницы соревнований установили четыре национальных (Колумбия, Перу, Венгрия, Гонконг) и один континентальный (Южная Америка) рекорд.

 Деспина Запуниду из Греции не смогла закончить дистанцию, а спустя год это неудачное выступление было аннулировано. 11 августа 2017 года во время внесоревновательного допинг-контроля спортсменка сдала положительную допинг-пробу на эритропоэтин и была дисквалифицирована на 4 года.

Примечания

Ссылки 
 

спортивная ходьба